Бретт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Бретт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Лілі Бретт (; нар. 5 вересня 1946) — австралійська письменниця німецького походження, прозаїк, есеїст та поетеса.